Comarca de Bergantiños, een comarca van de Spaanse provincie A Coruña.
Cabana de Bergantiños, een gemeente van de Spaanse provincie A Coruña.
Malpica de Bergantiños, een gemeente van de Spaanse provincie A Coruña.
Bergantiños FC,  een Spaanse voetbalclub uit Carballo, Galicia, Spanje.